Dybwad eller Dybvad är ett danskt och norskt  efternamn, som burits av bland andra:

 Christoffer Dybvad (1577–1622)), dansk matematiker
 Gunnar Dybwad (1928–2012), norsk fotbollsspelare
 Johanne Dybwad (1867–1950), norsk skådespelare
 Jørgen Dybvad (1545–1612), dansk vetenskapsman
 Marius Dybwad Brandrud (född 1976), svensk filmskapare
 Peter Dübwad (1859–1921), norsk-tysk arkitekt

Danska efternamn
Norska efternamn